Меривил има више значења:
 Меривил (Илиноис)
 Меривил (Мисури)
 Меривил (Тенеси)